

Zmarli 
 17 lipca – Klemens z Ochrydy, apostoł Bułgarii i Macedonii

0916